Кої́мбра (, ) — португальська власна назва. Походить від однойменного міста в Португалії.

Топоніми

Коїмбра (Мінас-Жерайс) — громада.

Коїмбра — місто. 
 Коїмбра (округ)

Інше 
 Коїмбрське графство
 Коїмбрський університет
 Коїмбрський герцог — шляхетний титул в Португальському королівстві.